Voorzitter van de Nationale Raad (Namibië) 
 Voorzitter van de Nationale Raad (Oostenrijk) 
 Voorzitter van de Nationale Raad (Zwitserland)